

Patronyme 

 Bruno Hiriart (1983- ), un joueur de rugby à XV français ;
 Lucía Hiriart de Pinochet (1922-2021), avocate et ancienne sénatrice du Parti radical chilien.

Homonymie de patronyme